Megalonisi (Μεγαλονήσι, grande île) est le nom de plusieurs îlots, dont :

 Megalonisi (Crète)
 Megalonisi (Lesbos)
 Megalonisi (Symi)